Szkopek ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalena Biniaś-Szkopek (* 1979), polnische Historikerin
 Paweł Szkopek (* 1975), polnischer Motorradrennfahrer